Der Vancouver Sun Run ist ein Stadtlauf über zehn Kilometer, der seit 1985 jedes Jahr in der kanadischen Stadt Vancouver ausgetragen wird. Benannt ist er nach dem Hauptsponsor, der Zeitung The Vancouver Sun. Im Jahr 2005 erreichten über 36.000 Läufer das Ziel, womit das Rennen das zehntgrößte der Welt ist.

Die Strecke ist ein Punkt-zu-Punkt-Kurs mit einem Netto-Gefälle von 28 Höhenmetern.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 27:31 min, Joseph Kimani (KEN), 1996
 Frauen: 30:58 min, Isabella Ochichi (KEN), 2006

Siegerliste

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)
 Vancouver Sun Run auf arrs.run (englisch)

Stadtlauf
Laufveranstaltung in Kanada
Sun Run
Erstveranstaltung 1985